Achillini est un patronyme d'origine italienne porté notamment par :

 Alessandro Achillini (1463-1512), philosophe et anatomiste italien ;
 Giovanni Filoteo Achillini (1466-1538), poète et humaniste italien ;
 Claudio Achillini (1574-1640), juriste et écrivain italien.

Patronyme italien